Чемпіонат Франції 2005—2006 () — 68-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Чемпіоном вп'яте поспіль став «Ліон».

Команди учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Парі Сен-Жермен взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубку Франції 2005—2006.
2. Клуб Нансі взяв участь у Кубку УЄФА 2006—2007 як переможець Кубку французької ліги 2005—2006.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга 1 на soccerway 

Ліга 1
Франція
Франція
2005 у французькому спорті
2006 у французькому спорті